Олимпийский стадион (), также известен как Олимпико Университарио — стадион в городе Мехико (Мексика), был построен в 1950 году.

Расположен в историческом центре столицы на территории кампуса Национального университета Мексики. На момент открытия в 1952 году вмещал 72 000 зрителей и являлся самым большим стадионом в Мексике. Архитекторы стадиона — Аугусто Перес Паласиос, Рауль Салинас и Хорхе Хименес Браво Моро.

В 1968 году стадион стал главной ареной летних Олимпийских игр 1968 года. На время проведения Игр, согласно требованиям МОК, вместимость арены была увеличена с 70 000 до 83 700 мест. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по лёгкой атлетике, конному спорту и ряд матчей футбольного олимпийского турнира. В рамках Олимпийских игр на соревнованиях по беговым дисциплинам внутри стадиона было применено синтетическое полиуретановое покрытие Tartan track, ставшее привычным для легкоатлетических соревнований в настоящее время.

В 1986 году стадион стал местом проведения четырёх матчей чемпионата мира по футболу, включая два матча сборной Аргентины (победителей турнира) на групповом этапе.

Сейчас стадион является домашней ареной футбольного клуба «УНАМ Пумас», а также местом проведения домашних матчей университетской команды по американскому футболу.

Финальные матчи международных турниров 
На Олимпийском стадионе Мехико состоялись следующие матчи финалов международных клубных турниров:
 Межамериканский кубок, 25 марта 1981, первый матч. УНАМ Пумас — Насьональ — 3:1
 Финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1982, 17 ноября 1982, ответный матч. УНАМ Пумас — Робингуд — 3:2
 Финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1990, 6 февраля 1990, ответный матч. УНАМ Пумас — Пинар-дель-Рио — 3:1
 Межамериканский кубок, 1 августа 1990, ответный матч. УНАМ Пумас — Атлетико Насьональ — 1:4
 Финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2005, 11 мая 2005, ответный матч. УНАМ Пумас — Саприсса — 2:1
 Финал Южноамериканского кубка 2005, 6 декабря 2005, первый матч. УНАМ Пумас — Бока Хуниорс — 1:1

Ссылки 
 
 Официальный сайт стадиона
 Страница стадиона на WorldStadiums.com

Здания и сооружения Мехико
Футбольные стадионы Мексики
Многофункциональные стадионы
Спорт в Мехико
Летние Олимпийские игры 1968
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 1968